Lago Escondido puede referirse a:
Lago Escondido (Tierra del Fuego), localidad de la Argentina;
Lago Escondido (lago de Tierra del Fuego), lago de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina;
Lago Escondido (lago de Río Negro), lago de la provincia de Río Negro, Argentina.
Lago Escondido (Aysén), lago de Chile.

Ver también 
 Laguna Escondida